DMC est un sigle qui peut signifier :

entreprises et organisations 
 Dollfus-Mieg et Compagnie, une entreprise textile créée en Alsace au début du  ;
DMC Corp, Groupe de sociétés Françaises contemporaines et abréviation du nom de famille Français ancestral DOMEC.
 , une agence de voyages ;
 Disco Mix Club, une organisation internationale de disc jockeys ; 
 DeLorean Motor Company, un ancien constructeur automobile ;

sciences et techniques
 Disaster Monitoring Constellation ;
  ;
 double monocâble,  un brevet de remontée mécanique ;
 méthode des doubles moindres carrés ;
 Data Monitoring Committee, le terme anglais pour comité de surveillance et de suivi ;
 Dynamic Markov compression (en français, modélisation de Markov dynamique), un algorithme de compression de données utilisant une modélisation de Markov dynamique ;
 détachement militaire de coordination, dans un CRNA civil en France - remplacé par les CMCC ;
 durée moyenne de communication, dans les centres d'appel), une mesure du temps entre le moment où le téléopérateur a pris en charge un appel jusqu’au moment où il a raccroché ;
 Data Management Center, un logiciel d’accès sur tous types de bases de données ;

culture
 Run-DMC, un ancien groupe de rap, précurseur du hip-hop hardcore ;
 Dans mon cul !, un terme d'argot Internet, en général en réponse à une question commençant par « Où » ;
 Deathmatch Classic, un mod d'Half-Life.

Œuvres 

 Devil May Cry, une série de jeux vidéo ;
 Detroit Metal City, un manga parodique de Kiminori Wakasugi.